Le terme ligne 55 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne 55 du métro de Berlin

Métro léger 
 Ancien indice de la ligne 4 du métro léger de Charleroi jusqu'au .

Tramway 
 Ligne 55 du tram de Bruxelles
 Ligne vicinale 55 de Charleroi à Ransart, créé en 1928 et disparue en 1945

Voie ferrée 
 Ligne 55, une ligne de chemin de fer belgo-hollandaise.

Voir aussi 
  

55